Дурдина — женская форма русской фамилии . Известные носители:
 Дурдина, Анна Алексеевна (в девичестве Никитина) (1800—?) — жена родоначальника купеческой династии Дурдиных — Ивана Дурдина.
 Дурдина, Феодосия Алексеевна (?—1896) — сестра родоначальника купеческой династии Дурдиных — Ивана Дурдина.